Queen Rocks — сборник песен группы Queen, вышедший в 1997 году. В сборник вошли многие «тяжёлые» песни Queen (в основном Брайана Мэя) и новая композиция группы «No-One but You (Only the Good Die Young)».

Список композиций

Чарты

См. также 
 Queen Rocks (видео)

Примечания

Ссылки 
 Queen Rocks на сайте Allmusic.com
 Queen Rocks на сайте Discogs.com

Сборники на английском языке